Elchin Safarli (1984-), écrivain et journaliste azerbaïdjanais.
 Eltaj Safarli (1992-), joueur d'échecs azerbaïdjanais.
 Islam Safarli (1923-1974), écrivain, poète et dramaturge soviétique azerbaïdjanais.

Patronyme azéri